Lukács Béla (1847–1901) politikus, országgyűlési képviselő, államtitkár, kereskedelmi és közlekedési miniszter
Lukács Béla (1892–1958) politikus, főispán, a Kállay-kormány tárca nélküli hadigondozási minisztere
Lukács Béla (1947) elméleti fizikus, polihisztor